Сти́вен На́ймен (; род. 12 февраля 1982 года, Прово) — американский горнолыжник, участник трёх Олимпийских игр (2006, 2010 и 2014), победитель трёх этапов Кубка мира. Специализируется в скоростных дисциплинах.

Чемпион мира среди юниоров 2002 года в слаломе и серебряный призёр в комбинации.

В Кубке мира Наймен дебютировал в 2002 году. В декабре 2006 года впервые попал в тройку призёров этапа Кубка мира, став третьим в скоростном спуске в американском Бивер-Крике, а через 2 недели одержал свою первую победу на этапе Кубка мира, выиграв скоростной спуск в итальянской Валь-Гардене. В следующем сезоне 2007/08 вновь стал призёром скоростного спуска в Бивер-Крике, после чего длительное время не показывал в Кубке мира высоких результатов. Лишь спустя 6 лет после своей победы в Валь-Гардене 30-летний Наймен неожиданно сумел опять выиграть этап в Италии. Спустя два года Наймен выиграл свой третий в карьере этап Кубка мира, вновь став первым в скоростном спуске в Валь-Гардене. Кроме трёх побед на счету Наймена также шесть призовых мест в скоростном спуске на этапах Кубка мира, при этом три из них были достигнуты в американском Бивер-Крике. Лучшим достижением Наймена в общем итоговом зачёте Кубка мира является 20-е место в сезоне 2015/16.

На Олимпиаде-2006 в Турине стартовал в трёх дисциплинах: скоростной спуск — 19-е место, комбинация — 29-е место, супергигант — 43-е место. На Олимпиаде-2010 в Ванкувере стал 20-м в скоростном спуске. В 2014 году на Олимпийских играх в Сочи выступил в скоростном спуске, заняв 27-е место.

За свою карьеру принимал участие в трёх чемпионатах мира, лучший результат 9-е место в комбинации на чемпионате мира 2007 года.

Использует лыжи и ботинки производства фирмы Fischer.

Победы на этапах Кубка мира (3)

Ссылки 
 
 
 Официальный сайт

Горнолыжники США
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2006 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года